Stenharen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stenharen (vid Äpplö, Houtskär), 
 Stenharen (vid Hyppeis, Houtskär),

Se även
Stenharu
Stenharun
Stenhäran

Robotskapade Finlandförgreningar